James Webb peut faire référence à :
 James Baldwin-Webb (1894-1940), homme politique britannique ;
 James E. Webb (1906-1992), second administrateur américain de la NASA ;
 James Web, ingénieur du son américain ;
 James R. Webb (1909-1974), scénariste américain ;
 James Watson Webb (1802-1884), journaliste américain ;
 James Webb III (1993-), joueur de baseball américain ;
 James « Jimmy » Webb (1987-), grimpeur américain.

Astronautique 
 le télescope spatial James-Webb, nommé d'après l'administrateur de la NASA James E. Webb.

Voir aussi